Ки́фер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кифер, Адольф (1918—2017) — американский пловец.
 Кифер, Алдин (1840—1904) — американский музыкальный издатель.
 Кифер, Ансельм (род. 1945) — немецкий художник.
 Кифер, Винценц (род. 1979) — немецкий актёр.
 
 Кифер, Джек (1925—1981) — американский математик, специалист в области статистики.
 Кифер, Карл (1866—1940) — немецкий римско-католический богослов.
 Кифер, Ли (род. 1994) — американская фехтовальщица-рапиристка.
 Кифер, Людвиг Генрихович (1870—1955) — немецкий, русский и советский учёный в области машиностроения.
 Кифер, Михаэль Маттиас (1902—1980) — немецкий художник и скульптор мюнхенской школы.
 Кифер, Николас (род. 1977) — немецкий теннисист.
 Кифер, Северин (род. 1990) — австрийский фигурист-одиночник, позже парник.
 Кифер, Томас (род. 1958) — американский гребец.
 Кифер, Эдуард Генрих (1910—1995) — немецкий военнослужащий, кавалер Рыцарского креста Железного Креста, после войны — киноактёр известный как Тиль Киве.
 Кифер, Якоб (1919—1991) — немецкий гимнаст.

См. также 
 Кифер, Дон (, 1916—2014) — американский актёр.